(1911-), joueur belge de hockey sur gazon
 France Leplat (1895–1953), peintre française
 Jacques Leplat, un des pères fondateurs de l'ergonomie de langue française
 Jacques Leplat (1925–2012) entomologiste français
  (1664–1742), architecte d'intérieur et dessinateur